Luke Bambridge och Jonny O'Mara var regerande mästare, men valde att inte spela tillsammans detta år. Bambridge spelade med Ben McLachlan och de förlorade i den första omgången mot Wesley Koolhof och Fabrice Martin. O'Mara spelade med Ken Skupski och de förlorade också i den första omgången, fast mot Mate Pavić och Bruno Soares.

Henri Kontinen och Édouard Roger-Vasselin vann titeln efter att ha besegrat Pavić och Soares med 6–4, 6–2 i finalen.

Seedning

  Jean-Julien Rojer /  Horia Tecău (Semifinal)
  Ivan Dodig /  Filip Polášek (Kvartsfinal)
  Mate Pavić /  Bruno Soares (Final)
  Wesley Koolhof /  Fabrice Martin (Semifinal)

Lottning

Lottning

Referenser
 Lottning

Noter

Stockholm Open 2019 – Dubbel
2019 – Dubbel